Vries kan som auktorsförkortning betyda:

 B.G. de Vries
 Hugo de Vries

Robotskapade auktorsförkortningar